Rosey (Haute-Saône)
 Rosey (Saône-et-Loire)
ook:
gemeenten met de naam Rosay

Rosey kan tevens verwijzen naar:

 Rosey (singer-songwriter), een zangeres